Maruf (Boyabat), een dorp in het Turkse district Boyabat
Maruf (Korgun), een dorp in het Turkse district Korgun
Maruf (film)